Gáspár Gabriella (1956–)  szociológus, jogász
Gáspár Gabriella (1979–) kézilabdajátékos